Мейс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес. Занимает площадь 51,9 км². Население — 5 003 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web no oficial de Meis
 Página web oficial de Meis(Sólo en Internet explorer)
 Web del monasterio de Armenteira
 Campo de golf de Meis
 Meis, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры